Revitalisierung bezeichnet:

 Revitalisierung (Ethnologie), Begriff aus der Ethnologie für die Wiederbelebung bestimmter Traditionen und/oder Wertvorstellungen
 Revitalisierung (Städtebau), Sanierungsmaßnahme im Städtebau